Кокасательное пространство — векторное пространство, сопряжённое касательному.
Кокасательное пространство к гладкому многообразию  в точке  обычно обозначается .

Сечениями кокасательного расслоения являются 1-формы.

Для выбранной локальной карты , дифференциалы  представляют собой базис .

См. также 
 Изоморфизм между касательным и кокасательным пространством
 Ковариантность и контравариантность
 Сопряженное пространство
 Касательное пространство
 Касательное расслоение

Дифференциальная геометрия и топология